De Justice World Tour, voorheen bekend als The Changes Tour en The Justin Bieber World Tour, is de aanstaande vierde concerttournee van de Canadese zanger Justin Bieber. De tour werd aangekondigd ter ondersteuning van zijn vijfde en zesde studioalbums, Changes (2020) en Justice (2021). De tour, gepromoot door T-Mobile, zou oorspronkelijk beginnen op 14 mei 2020 in Seattle, Washington op CenturyLink Field en eindigen op 26 september 2020 in East Rutherford, New Jersey in het MetLife Stadium. Vanwege de wereldwijde pandemie COVID-19 zijn alle oorspronkelijk geplande data uitgesteld tot en met 2021 en beginnen ze op 18 februari 2022 in San Diego, Californië.

Jaden Smith en Kehlani waren oorspronkelijk bedoeld als voorprogramma, maar op de officiële website van Bieber werd via de toursectie bekend gemaakt dat ze niet langer op de tour zouden spelen. Een nieuwe openingsact werd nog niet bekend gemaakt.

Op 6 maart 2020 werden verschillende stadiondata verkleind tot arenadata, waarbij shows werden verplaatst naar arenalocaties naast de stadions. Het team van Bieber gaf aan dat er onvoorziene omstandigheden waren. Ook was er sprake van een lage kaartverkoop.
Op 15 november 2021 kondigde Bieber een laatste etappe aan: een dertigtal shows in Europa, Oceanië en Latijns-Amerika.

Verschillende shows werden door gezondheidsproblemen geannuleerd. Op 7 oktober 2022 maakte het team rond de zanger bekend dat de tournee tijdelijk gestopt zou worden. De shows zullen pas later plaatsvinden op andere data.

Setlist

Shows

Uitgestelde shows 

Concerttournee